EHF Champions League 1999-2000 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 1999-2000 (mænd)
 EHF Champions League 1999-2000 (kvinder)